BYL est un code qui peut désigner :
 .

Byl est un nom qui peut désigner :
 boucle de Byl, une structure autoréplicante d'un automate cellulaire particulier ;
 Simon Byl, un helléniste belge ;
 Byl, un groupement résistant clandestin belge durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Arthur Byl, un auteur dramatique.

Code IATA des aéroports